Ся́о Чжань (; род. 5 октября 1991) — китайский актёр и певец. 
Замужем за Ван Ибо. Снялся в таких телесериалах как: «Радость жизни» (2019), «Неукротимый: Повелитель Чэньцин» (2019), «Волк» (2020) и «Боевой континент» (2021).

Его сингл «Spot Light», выпущенный в апреле 2020 года, попал в книгу рекордов Гиннеса, став самой быстро скачиваемой цифровой песней в Китае с 25,48 миллионами загрузками за 24 часа.

Ранние годы 
Сяо Чжань родился 5 октября 1991 года в Чунцине. Окончил Международную академию современного дизайна при Чунцинском университете технологий и бизнеса (Modern International Art Design Academy of CTBU). До дебюта был фотографом и графическим дизайнером.

Карьера

2015—2018: Начало карьеры и рост популярности 
В 2015 году принял участие в шоу на выживание X-Fire для создания мужской айдол-группы. Сяо Чжань попал в число победителей и дебютировал в составе X-Nine в 2016 году.

В 2016 году состоялся актёрский дебют в фэнтезийной веб-дораме «Супер звёздная академия», где был одним из главных героев.

В 2018 году Сяо Чжань снялся в исторической романтической веб-дораме «О, мой император». Также в этом году выходит фэнтезийный экшн-сериал «Расколотая битвой синева небес», где он сыграл второстепенную роль.

2019: Прорыв 
В 2019 году вышла сянься дорама «Неукротимый», снятая по роману «Магистр дьявольского культа», где Сяо Чжань исполнил главную роль. Дорама получила известность не только в Китае, но и за рубежом. Только на китайской версии Tencent Video сериал набрал более 9 миллиардов просмотров.

Затем он сыграл главную роль в фильме «Нефритовая династия». Фильм стал самым кассовым фильмом Китая в день его выхода, а общий доход от кассовых сборов составил более 400 миллионов юаней за 18 дней. В Таиланде фильм установил новый рекорд как самый кассовый фильм на китайском языке впервые за 10 лет. В сентябре было объявлено, что Сяо Чжань основал собственную студию «XZ Studio».

26 ноября 2019 начался показ костюмированной дорамы-фэнтези «Радость жизни». В ней Сяо Чжань исполнил роль шпиона Янь Бинъюня. Кроме того, он спел в ней саундтрек «Remaining Years».

Также в 2019 году был включен в китайскую версию списка Forbes 30 Under 30.

2020-н.в: «Инцидент 227» и возвращение в индустрию 
27 февраля произошел инцидент, связавший имя Сяо Чжаня с блокировкой Китаем сайта фанфиков AO3. Несмотря на то, что процесс блокировки был запущен гораздо раньше, в сети вину за это возложили на фанатов Сяо Чжаня, так как на фанфик полупорнографического содержания поступила жалоба.

25 апреля Сяо Чжань выпустил цифровой сингл «Spot Light». Песня вошла в книгу рекордов Гиннеса как самая быстро скачиваемая песня Китая за 24 часа. Также он стал самым продаваемым исполнителем в Китае за всё время только с одной песней. Песня заняла 7-ое место в рейтинге Global Digital Single Chart от IFPI (англ.: International Federation of the Phonographic Industry). Сяо Чжань стал единственным мужским китайским исполнителем, попавшим в топ-10 с момента основания IFPI в 1933 году.

17 сентября на Центральном телевидении Китая, вышел первый сериал про борьбу с эпидемией коронавируса «Герои на опасном пути», представляющий альманах из семи реальных историй. Сяо Чжань исполнил роль Цай Дина.

19 ноября на Tencent Video, Youku и iQiyi стартовала дорама «Повелитель волков», где Сяо Чжань исполнил роль Цзи Чуна. С момента выхода сериал возглавлял индексы популярности в материковом Китае и превысил 500 миллионов просмотров на одной платформе всего за 11 дней после запуска. По состоянию на декабрь 2020 года общее количество просмотров на трех платформах превысило 1 миллиард, при среднем ежедневном просмотре около 100 миллионов.

12 января 2021 года Youku транслировала документальный фильм «Wonderful City» про родной город Сяо Чжаня — Чунцин, где тот выступил в качестве гида. В конечных титрах его представили как посла по развитию туризма в Чунцине.

5 февраля 2021 года на телеканале CCTV-8 стартовал сериал «Боевой континент», где Сяо Чжань исполнил роль главного героя Тан Саня. Дорама стала доступна и на Tencent Video. Также Сяо Чжань исполнил саундтрек к этому сериалу под названием «Youth on Horseback».

29 марта 2021 года было объявлено, что Сяо Чжань сыграет главную роль в сериале «Баллада о нефритовой кости» (The Longest Promise).

С 22 апреля 2021 года Сяо Чжань участвует в театральном туре по 9 городам Китая, исполняя роль Пациента № 5 в культовом спектакле «A Dream Like a Dream»..

Фильмография

Дискография

Синглы

OST

Другие проекты

Награды и номинации

Другие признания

Примечания

Ссылки